Voland ist der Familienname folgender Personen:

 Angelika Voland (* 1943), deutsche Politikerin (SPD)
 Bernd Voland (* 1939), deutscher Professor für Geochemie
 Eckart Voland (* 1949), deutscher Biologe und Philosoph

Voland bezeichnet:
 eine alte Bezeichnung für den Teufel
 Professor Voland, der Teufel in Michail Bulgakows Roman Der Meister und Margarita
 Voland & Quist, deutscher Verlag
 Chapelle-Voland, Gemeinde in Frankreich 

Siehe auch
 Wohland
 Volland
 Volant